

Noms communs 

Cousin peut désigner :
 cousin, l'enfant de l'oncle ou de la tante d'une personne ;
 cousin, un terme d'argot pour indicateur civil de la police nationale française ;

insectes
 cousin, un nom commun de la Culex pipiens, le moustique commun ou maringouin domestique ;
 cousin, un nom commun de la Tipula, un genre d'insecte ;
 cousin, un nom commun de la Tipula paludosa, une espèce d'insecte ressemblant à un moustique à très longues pattes.

Patronymes 

 Alain Cousin (1947-), homme politique français ;
 Charles-Yves Cousin d'Avallon (1769-1840), écrivain français ;
 Christophe Cousin (1976-), écrivain-voyageur français ;
 Daniel Cousin (1977-), footballeur gabonais ;
 Élie Cousin (1847-1934), homme politique français ;
 Germaine Cousin dite Sainte Germaine de Pibrac (1579-1601), vierge et sainte catholique ;
 Germaine Cousin (1896-1992), entomologiste française ;
 Gilbert Cousin (1506-1572), humaniste et théologien ;
 Guillaume Cousin (1706-1783), sculpteur français ;
 Hugues Cousin (1942-2019), prêtre Dominicain et théologien
 Hugues Cousin dit le vieux (1511-v1580): militaire et mémorialiste comtois au service de Charles Quint, frère de Gilbert Cousin
 Hugues Cousin dit le jeune (1515-v1600): militaire et cartographe comtois au service de Philippe II, frère du précédent
 Jacques Antoine Joseph Cousin (1739-1800), homme politique et mathématicien français ;
  ;
 Guillaume-Balthazar Cousin de Grainville (1745-1828), évêque de Cahors, frère du suivant ;
 Jean-Baptiste Cousin de Grainville (1746-1805), philosophe, poète, curé et écrivain français, frère du précédent ;
 Jean-Yves Cousin (1949-), homme politique français ;
 Jérôme Cousin (1989-), coureur cycliste professionnel français ;
 Jules Cousin (1830-1899), collectionneur de livres et bibliothécaire français ;
 Jules Cousin (1884-1965), administrateur de l'Union minière au Katanga ;
 Louis Cousin dit le Président Cousin (1627-1707), historien, traducteur et avocat français ;
 Louis Cousin (1605-1667), connu sous le nom de , peintre de la période baroque originaire des Pays-Bas espagnols ;
 Louis Cousin-Despréaux (1743-1818), théologien et historien français ;
 Manuel Cousin (1967-),  navigateur et skipper professionnel français ;
 Michel Cousin (1928-), scénariste et romancier français, auteur de nombreux romans policiers ;
 Muriel Cousin (1966-), journaliste, chroniqueuse télé-radio et metteur en scène française ;
  ;
  ;
 Pierre-André Cousin (1956-), peintre, illustrateur et graphiste français ;
 Robin Cousin (1984-), auteur de bande dessinée ;
 Victor Cousin (1792-1867), philosophe et homme politique français.

Toponymes 

 Cousin, rivière française, affluent de la Cure ;

 Cousin, île des Seychelles.

Au cinéma 
 My Cousin, un film américain de 1918 réalisé par Edward José
 Les Cousins, Claude Chabrol, 1959.
 Salut cousin !, un film franco-algérien de 1997, réalisé par Merzak Allouache
 Le Cousin, un film français d'Alain Corneau de 1997
 Cousines, un film franco-algérien de Lyes Salem, sorti en 2004